Lindenwalde ist ein deutscher Ortsname:
 Lindenwalde, bis 1938 Abschruten (Gut), Kreis Insterburg, Ostpreußen, nach 1946: untergegangener Ort im Rayon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Lindenwalde, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Lipowo Kurkowskie im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen